Emilio Gnutti – imprenditore e dirigente d'azienda italiano
 Serafino Gnutti – militare italiano
 Vito Gnutti – politico italiano